Selon le contexte House of the Dead désigne :

 Jeux vidéo
 The House of the Dead (série de jeux vidéo) :
 The House of the Dead  de Sega, sorti en 1996 ;
 The House of the Dead 2 de  Sega, sorti en 1998 ;
 The House of the Dead III de Sega, sorti en 2000 ;
 The House of the Dead 4 de Sega, sorti en 2005 ;
 The House of the Dead 2 and 3 Return de Sega, sorti en 2008 exclusivement sur la Nintendo Wii ;
 The House of the Dead: Overkill de Sega, sorti en 2009 ;
 The House of the Dead Bundle Pack de Sega, sorti en 2012 exclusivement sur la PlayStation 3.

 Cinéma
 House of the Dead, un film d'Uwe Boll sorti en 2003 ;
 House of the Dead 2, un film de  sorti en 2006 ;
 House of the Dead III,  du film Dead and Deader de Patrick Dinhut, sorti en 2006.

 Livre
 The House of the Dead, titre anglais du roman Souvenirs de la maison des morts de Fiodor Dostoïevski, publié en 1862.